Košarkaški turnir Albert Švajcer je takmičenje mladih muških košarkaških reprezentacija. Održava se svake druge godine u Manhajmu.

Turnir važi za nezvanično Svetsko prvenstvo do 18 godina (U18). Organizatori su Košarkaški savez Nemačke i grad Manhajm.

Igrači kao što su: Medžik Džonson, Dirk Novicki, Tim Dankan, Toni Parker, Vins Karter, Arvidas Sabonis, Hidajet Turkoglu, Mehmet Okur i Toni Kukoč su na početku svojih karijera igrali na ovom turniru.

Dosadašnji pobednici

Bilans medalja

Pojedinačne nagrade

Najkorisniji igrač turnira (MVP)

Najtalentovaniji igrač turnira

Idealni tim turnira 

 2006:
  Doguš Balbaj
  Nikola Batim
  Omri Kaspi
  Miroslav Raduljica
  Aleksis Ažensa
 2008:
  Erving Voker 
  Nikos Papas 
  Tomislav Zubčić 
  Deniz Kılıčlı 
  Enes Kanter
 2010:
  Džekson Oldridž
  Evan Furnije
  Hju Grinvud
  Mič Krik
  Filip Nojman
 2012:
  Nikola Radičević
  Hosep Perez
  Paul Cipser
  Mihajlo Andrić
  Giljermo Hernangomez
 2014:
  Federiko Musini
  Lude Hakanson
  Stefan Lazarević
  Itan Hep
  Egemen Given
 2016: 
  Davide Moreti
  Aleksa Radanov
  Rihard Frojdenberg
  Boriša Simanić
  Žu Rongžen
 2018: 
  Jonas Matišek
  Federiko Mijaski
  Nikita Mihajlovski
  Kalum Dalton
  Hendrik Drešer

Reference

Spoljašnje veze 
 Zvanični sajt turnira

Међународна кошаркашка такмичења
Кошарка у Немачкој